| mål        = {{#expr: 
 220 +
 168
 
}}
| publik     = 
| publiksnitt= 
| flest mål  = 
| medalj1    = 
| medalj1text= 
| medalj2    = 
| medalj2text= 
| föregående = 2021/2022
| följande   = 2023/2024
| uppdaterad = 29 juni 2022
}}
Svenska cupen i fotboll 2022/2023 är den 67:e säsongen av Svenska cupen i Sverige. Den spelas med två omgångar under 2022 där lagen från Allsvenskan och Superettan går in i den andra omgången.

Preliminära omgångar

Omgång 1

Den första omgången spelas med fasta datum den 2–.
Totalt deltar 64 lag från Ettan eller lägre.

Omgång 2

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Seeding

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Allsvenskan 2022
 Damallsvenskan 2022
 Superettan 2022
 Elitettan 2022
 Ettan 2022
 Division 1 för damer 2022
 Svenska cupen: 2021/2022 2022/2023 (damer)

Källor
Svenskfotboll.se

Referenser